Andrew Little (1956- ), homme politique néo-zélandais ;
 Andrew Little (1989- ), footballeur nord-irlandais.